Sandonà è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente veneto, è presente prevalentemente nel padovano e vicentino.

Potrebbe derivare dal toponimo di San Donà di Piave.

In Italia conta circa 384 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani